Em arquitetura:
 Passarela do Lignon, uma passarela suspensa sobre o rio Ródano, na Suíça
 Em hidrologia:
 Rio Lignon du Forez, um afluente do rio Loire, na França
 Rio Lignon du Velay, um também afluente do rio Loire, na França
 O rio afluente do rio Ardèche, na França
 Em urbanismo:
 Le Lignon, um bairro suíço
 Le Chambon-sur-Lignon, uma comuna francesa

Desambiguação